Marianne steht für:

 Marianne (Vorname) – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Marianne, Nationalfigur der Französischen Republik
 Marianne (Briefmarkenserie), französische Briefmarkenserien
 Marianne (1955), deutsche Literaturverfilmung von Julien Duvivier
 Marianne (Fernsehserie), französische  Horror-Fernsehserie (2019)
 Marianne (Zeitschrift), französische Wochenzeitschrift
 Marianne (Schriftart), Hausschrift der Französischen Republik

Örtlichkeiten:
 Marianne (Insel), unbewohnte Insel der Seychellen im Indischen Ozean
 Villa Marianne, in Radebeul, Sachsen
 Zeche Marianne, Westfeld in Ibbenbüren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Mariane (Mariame: ausgestorbene nordamerikanische Indianer)
 Marie-Anne (Begriffsklärung)
 Marian (Vor- und Familienname)
 Marjan (Begriffsklärung)
 Maryan (Begriffsklärung)